Пол Девебек () — американский учёный в области компьютерной графики. Работает в  при Университете Южной Калифорнии (). Наиболее известен новаторскими работами в области High Dynamic Range Imaging и .

Девебек получил учёную степень доктора философии (Ph.D.) по информатике в университете Беркли в 1996 году. Темой его диссертации была фотограмметрия — методика построения трёхмерной модели объекта при помощи набора двухмерных статических фотографий объекта, которые выполнениы под разными углами к нему. В 1997 году он со своей командой студентов создали «The Campanile Movie» — небольшое видео, в котором был представлен виртуальный облёт известной кампанилы университета Беркли.

Более поздние исследования Девебека включали методы для записи освещения из реального мира для использования в компьютерной графике. В конечном счёте все исследования Девебека и его студентов по записи окружающего и падающего света привели к созданию первой версии «LightStage». Позже было выпущено четыре новых версии «LightStage», каждая из которых имела эволюционные улучшения в сравнении с предыдущей. Позже «LightStage» превратился в программный комплекс по цифровому захвату изображений реальных объектов, преимущественно людей, и создание на основе полученных данных их трёхмерных динамических цифровых образов. «LightStage» может создавать цифровые образы объектов, преимущественно человеческих лиц, как в статике, так и в динамике. В настоящий момент «LightStage» позиционируется как часть программы «AMD Cinema 2.0», которая создаётся и продвигается совместными усилиями компаний AMD, OTOY, LightScape и собственно новообразованной компании «LightStage», которая занимается исключительно технологией «LightStage».

Разработанные Девебеком графические технологии использовались во множестве кинофильмов: Матрица (1999), Человек-паук 2 (2004), Кинг-Конг (2005), Возвращение Супермена (2006), Человек-паук 3: Враг в отражении (2007) Хэнкок, Загадочная история Бенджамина Баттона, а также в Аватар.

Девебек вместе со своей командой создал несколько короткометражных фильмов (Fiat Lux (1999) и The Parthenon (2004)), которые были показаны на ежегодном мероприятии «Электронный театр» (), которое проводится в рамках конференции SIGGRAPH.

В первой половине января 2010 года стало известно, что 20 февраля 2010 года на Beverly Hills Академия Киноискусств () вручит награду создателям технологии «LightStage» —  Полу Девебеку, Тиму Хокинсу (), Джону Моносу () и Марку Сегару ().

Примечания

Внешние ссылки 
 Домашняя страница Пола Девебека
 HDRshop
 Полная биография Пола Девебека

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Компьютерная графика
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Инженерного колледжа Мичиганского университета
Википедия:Биографии современников